Горбачи́ха — топоним:

Россия 
 Горбачиха — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Горбачиха — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Горбачиха — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Горбачиха — деревня в Кулебакском районе Нижегородской области.

Украина 
 Горбачиха — урочище в Днепровском районе Киева.